Куле — фамилия. Известные носители:
 Куле, Брюно — французский композитор, широко известный своей музыкой к фильмам.
 Куле, Клод — французский политик и государственный деятель, мэр Нанси (1977—1983). 

 Куле — кладбище в Ченстохове